Das Toray Pan Pacific Open 2009 war die 34. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Tokio, Japan. Es war als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand vom 27. September bis zum 3. Oktober 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Dinara Safina und im Doppel die Paarung bestehend aus Vania King und Nadja Petrowa.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Jelena Janković mit 5:2 (Aufgabe) und im Doppel Alissa Kleibanowa / Francesca Schiavone gegen Daniela Hantuchová / Ai Sugiyama mit 6:4, 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Kōtō